The Sun:

 The Sun — британский таблоид, основанный в 1963 году.
 The Sun — нью-йоркская ежедневная газета, издававшаяся с 1833 года по 1950-й.

См. также 
 Sun